Das Citigold Wealth Management Canary Wharf Classic 2019 fand vom 10. bis 15. März 2019 im Londoner Canary Wharf im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Vorjahressieger war Mohamed Elshorbagy, der im Halbfinale in vier Sätzen Tarek Momen unterlag. Im Endspiel setzte sich Paul Coll gegen Momen mit 11:8, 12:10 und 11:3 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Sam Todd einen Startplatz im Hauptfeld. In der ersten Runde und im Viertelfinale wurde wie im Vorjahr das „best of three“-Format angewandt, das heißt, es wurden nur zwei gewonnene Sätze zum Gesamtsieg benötigt. Das Halbfinale und das Endspiel wurden im  „best of five“-Format gespielt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 109.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
2019